Hamr désigne notamment :

Toponyme

Hamr, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Hamr na Jezeře, une commune du district de Česká Lípa, dans la région de Liberec.

Mythologie 
 Hamr, le corps astral, dans la mythologie nordique.

Homonymie de localités en  Tchéquie